Роџер Федерер је осми пут освојио турнир. У финалу је савладао Андреаса Сепија са 7:6, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Отворено првенство Халеа 2015.